El término vaso puede referirse a:

Recipientes 
 Vaso, recipiente utilizado principalmente para tomar bebidas.
 Vaso de trago corto, vaso diseñado para medir o beber una cantidad de licor.
 Vaso (alfarería), recipiente que da origen a la tipología general de los vasos.
 Vaso de precipitados, utilizado en el laboratorio para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos.
 Vaso canopo, empleado en el Antiguo Egipto donde se depositaban las vísceras de los difuntos.
 Vaso de fideos, envase para un tipo de fideos instantáneos.
 Vaso Dewar, diseñado para proporcionar aislamiento térmico.

Conductos 
 Vaso sanguíneo, un conducto que transporta sangre.
 Vaso linfático, canal delgados y diminuto que transporta material de desecho y células del sistema inmunitario.
 Vaso, un conducto que transporta savia en las plantas.
 Vaso lacustre: (véase lago, ecología, hidrología).
 Vasos comunicantes, tubos comunicados por su base que contienen un líquido homogéneo.
 Vaso de expansión, utilizado en circuitos de calefacción de edificios para absorber al aumento de volumen.

Otros 

 VASO Airlines, aerolínea con base en la ciudad de Vorónezh.
Vaso, escultura en forma de jarrón
Vaso silbador, instrumento de viento propio de la cultura de la América precolombina